Preschel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Preschel (* 1961), deutscher Judoka
 Johann Friedrich Preschel (1732–1809), deutscher Unternehmer und Kaufmann